Federico Augusto I (previamente III) de Sajonia (Dresde, 23 de diciembre de 1750-ibidem, 5 de mayo de 1827) era el hijo mayor del elector Federico Cristián de Sajonia y de la princesa María Antonia Walpurgis de Baviera. Sus abuelos maternos eran Carlos Alberto de Baviera, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos VII, y María Amalia, archiduquesa de Austria.

Biografía 
Sucedió a su padre en diciembre de 1763, como elector Federico Augusto III de Sajonia (de la Casa de Wettin). En los primeros cinco años de su reinado, su madre, María Antonia, actuó como regente.

En 1769, se casó con Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld (1752-1828), hermana del futuro rey Maximiliano I de Baviera, con quien tuvo una hija, la princesa María Augusta de Sajonia (1782-1863). 

Bajo su mando, Sajonia volvió a recuperarse; el ejército pasó de 18.000 a 30.000 soldados, y en general participó de la política prusiana. Se vio obligado a entrar en la Cuarta Coalición antifrancesa durante la revolución, pero tras la derrota en la batalla de Jena (1806) contra Napoleón, concertó la paz con Francia. Formó parte de la Confederación del Rin, creada el 12 de julio de 1806 en París, que forzó a Francisco II a renunciar al título de emperador germánico, guardando el de emperador de Austria, lo que puso fin al Sacro Imperio Romano Germánico. El 6 de agosto de 1806, Napoleón le otorgó el título real, formándose el Reino de Sajonia.

Federico Augusto I fue también gran duque de Varsovia (1807-1815) (como Fryderyk August I). Era el nieto del rey Augusto III de Polonia, y por ello Napoleón le obligó a asumir el título del nuevo estado satélite que se configuró como monarquía parlamentaria. Ambos estados formaron una unión personal, permaneciendo independientes, pero bajo un mismo soberano. 

Su alianza con Napoleón Bonaparte, de quien fue uno de los más fieles aliados, acabó con derrota en la batalla de Leipzig. Los aliados le trataron en 1813 como prisionero de guerra. El país fue ocupado por Rusia, y sólo recuperó la soberanía completa tras un intercambio de tierras en el Congreso de Viena entre Rusia, Prusia y Sajonia, que tuvo como consecuencia la pérdida de dos tercios del territorio.

Fue sucedido como rey de Sajonia por su hermano menor, Antonio Clemente.

Galería

Ancestros 

Electores de Sajonia del siglo XVIII (Casa de Wettin)
Electores de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Reyes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Reyes de Polonia
Nacidos en Dresde
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Vicarios imperiales